Гослен, Госслен () — французская фамилия. 

Известные носители:
  (1791–1818) — солистка парижской Оперы, одна из первых балерин, кто стал танцевать на пуантах. 
  (род. 1793) — солистка парижской Оперы, сестра Женевьевы Гослен, жена танцовщика Анатоля. 
 Гослен, Луи — танцовщик, солист парижской Оперы в 1820—1826 годах.
 Госслен, Жульетт (род. 1991) — канадская актриса.
 Госслен, Паскаль-Франсуа-Жозеф (1751—1830) — французский археолог. 
  (1855–1935) — французский историк и драматург, писавший под псевдонимом Г. Ленотр. 
 Госслен, Филипп — французский политик, член партии Республиканцы, депутат Национального собрания от департамента Манш.

См. также 
 Госслин
 Госслер
 Госсен
 Госсенс
 Госселе